Taqwa-Moschee ist ein häufig anzutreffender Name einer Moschee, benannt nach der Gottesfurcht (Taqwa).

Gleichnamige Moscheen 
Deutschland
Taqwa-Moschee Bayreuth, Gabelsbergerstrasse 11
Taqwa-Moschee Frankfurt, (Marokkanisch)
Taqwa-Moschee Göttingen, Güterbahnhofstraße 14

Kanada
Masjid ut Taqwa Mosque, Toronto, ON
Malaysia
Al-Taqwa Mosque, Kuala Lumpur
USA
Al-Taqwa Mosque, Greenbriar Parkway Ste., Atlanta, Georgia
Taqwa Mosque, Philadelphia

Einzelnachweise 

Liste (Moscheen nach Name)